Ю́рий Алексе́евич Щерба́к (1928, Акмолинск — 1979, Сарань) — бригадир проходчиков шахты № 101 («Сокурская»), Казахская ССР, Герой Социалистического Труда.

Родился в 1928 году в г. Целинограде. По национальности русский. После прохождения действительной службы в рядах Советской Армии Юрий Щербак приехал в Караганду. Перед ним открывалось много дорог, но он выбрал наиболее трудную — профессию шахтера. После окончания школы ФЗО № 66 пришел работать на шахту № 50/52, где стал работать крепильщиком. Работая, учился на курсах горных мастеров. В 1952 году он был назначен горным мастером на шахту № 101.

В 1955 году Юрий Алексеевич Щербак по своей инициативе перешел в отстающую проходческую бригаду и в течение года вывел её в передовые. Более десяти лет бригада под его руководством систематически перевыполняла производственные задания. В 1964 году ей было присвоено высокое звание бригады коммунистического труда.

На шахте № 101 за последние годы вскрытие новых горизонтов производилось в исключительно трудных горно-геологических условиях — с большим сечением выработок при ограниченном применении горнопроходческих машин и механизмов. Бригада Ю. А. Щербака с честью преодолела все трудности, внеся большой вклад в перспективное развитие шахты. Все выработки, пройденные бригадой, хорошего качества. Бригадир обучил 45 молодых рабочих, внес 40 рациональных предложений.

28 июня 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Юрию Алексеевичу Щербаку присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался членом Карагандинского обкома партии. Награждён орденом Ленина, медалями, знаком «Шахтёрская слава».

Почти тридцать лет он отдал шахте № 101 и в 1978 году ушел на заслуженный отдых. Жил в городе Сарань Карагандинской области (ныне — Казахстан). Умер в 1979 году.

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда: Биобиблиографический словарь. — М.: Кавалер, 2008. — 200 с.

Ссылки 
 
 

Шахтёры СССР
Члены КПСС